Schenkendorf steht für:
 Schenkendorf (Mittenwalde), ein Stadtteil der brandenburgischen Stadt Mittenwalde (Mark)
 Schenkendorf (Steinreich), ein Gemeindeteil der Gemeinde Steinreich
 der frühere deutsche Name von Sękowice (Gubin), Ortsteil der Landgemeinde Gubin, Polen
 Schenkendorf, Name aus der Besatzungszeit (1942–1945), für Szymkowo in der polnischen Landgemeinde Brodnica; früher Szymkowo bei Strasburg an der Drewenz
 den deutschen Namen der Gemeinde Ciugud in Siebenbürgen in Rumänien

Schenkendorf (auch in der Schreibweise Schenkendorff oder Schenckendorff) ist ein ehemals brandenburgisches Adelsgeschlecht, siehe Schenckendorff (Adelsgeschlecht)

Bekannte Mitglieder sind:

Schenkendorf ist der Familienname von:
 Guido Schenkendorf (* 1970), deutscher Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Schenckendorf